Махмуд-шах Туґлак
 Махмуд-шах I Бегара
 Мір Махмуд Шах
 Махмуд-Шах Дуррані
 Махмуд Шах I